перенаправление Чекист